Отулах-Юрях () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения.

 Отулах-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°52' с. ш. 120°24' в. д..
 Отулах-Юрях — река, Республика Саха (Якутия), координаты 67°52' с. ш. 120°24' в. д..

Примечания

См. также 
 Оттуктах
 Отулах
 Оттур-Юрях